Fengshan (鳳山) est une ville de Taïwan, capitale de la région de Kaohsiung ;
 Le xian de Fengshan (凤山) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine.

Homonymie de toponyme